Матренино — название населённых пунктов в России:

 Матренино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Матрёнино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Матрёнино — посёлок станции в Волоколамском районе Московской области.
 Матрёнино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Матрёнино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Матрёнино — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Матренино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Матренино — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Матренино — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Матренино — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Матренино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Матренино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Матренино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.